Émilie Guimond-Bélanger est une étudiante, militante altermondialiste et femme politique québécoise. Membre de Québec solidaire, elle en est co-porte-parole durant l'absence de Françoise David de juin à .

Biographie 
Elle détient un baccalauréat en service social de l'Université Laval.

En 2007, après un voyage en Inde où elle est confrontée à la misère, elle rencontre Amir Khadir et décide d'adhérer à Québec solidaire. Investie dans ce parti, elle est candidate aux élections générales de 2008 dans Beauce-Nord et obtient 1,04 % des voix. En 2008, elle est élue responsable de la Commission nationale des femmes de Québec solidaire. 

Le , alors qu'elle participe au contre G20 de Toronto en tant que représentante du parti, elle est interpelée et détenue pendant 60 heures dans des conditions qui soulèvent plusieurs questions dans l'opinion publique. Après sa libération, elle témoigne d'abus policiers perpétrés durant sa détention.

Le , lors du sixième congrès de Québec solidaire, Françoise David annonce qu’elle quitte son poste de porte-parole de Québec solidaire jusqu’en août, afin de se consacrer à l'écriture d’un livre. Émilie Guimond-Bélanger est alors nommée porte-parole remplaçante jusqu'à son retour, et assume dès lors la fonction aux côtés d’Amir Khadir. Fin août, Françoise David reprend sa place et Émilie Guimond-Bélanger quitte le poste pour redevenir membre du conseil national du parti.

À l'automne de la même année, Émilie Guimond-Bélanger participe à Occupons Québec, inspiré du mouvement Occupy Wall Street.

Lors de l'élection générale québécoise de 2012, elle est candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Jean-Talon et obtient 6 % des votes.

Notes et références

Liens externes 

 

Personnalité de Québec solidaire
Féministe québécoise
Personnalité de l'altermondialisme
Étudiant de l'Université Laval
Naissance en novembre 1988